Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Wayne Ferreira che ha battuto in finale Amos Mansdorf 7-6(4), 6-3.

Teste di serie 

 Wayne Ferreira (campione)
 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Thomas Muster (semifinali)
 Bernd Karbacher (primo turno)

 Javier Sánchez (primo turno)
 Andrej Česnokov (primo turno)
 Fabrice Santoro (semifinali)
 Jonas Björkman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1994
ATP Tour 1994